KAM steht als Abkürzung für:
 Katechetische Arbeits- und Medienstelle, Stelle für die Ausleihe von religiösen/katechetischen Inhalten, Medien sowie damit verbundenen Services in der Schweiz
 Keep Alive Memory, batteriebetriebene Speicher für diagnostische Informationen in Kraftfahrzeugen
 Key-Account-Management, Teilbereich des Kundenmarketings
 Kolmogorow-Arnold-Moser-Theorem, mathematischer Satz aus der Theorie der dynamischen Systeme
 Krašto apsaugos ministerija, Verteidigungsministerium in Litauen
 Kulinarischer Altstadtmarkt in Hattingen

Kam steht für:
 Kam Air, eine afghanische Fluggesellschaft
 Kam (Schamane), in turk- und mongolischsprachigen Ethnien
 Kam-Tai-Sprachen, südostasiatische Sprachfamilie
 Kam (Taraba), einen Fluss in Nigeria
 Kam (Fischfluss), einen Fluss in Namibia

Kam ist der Familienname folgender Personen:
 Anat Kam (* 1987), israelische Journalistin
 Gerard Marius Kam (1836–1922), niederländischer Unternehmer, Kommunalpolitiker, Sammler und Museumsgründer
 Jan van de Kam (* 1938), niederländischer Fotograf und Naturkundler
 Peter Kam (* 1961), chinesischer Komponist
 Sharon Kam (* 1971), deutsche Klarinettistin
 Sören Kam (1921–2015), dänischer SS-Obersturmbannführer und vermutlicher Mörder

Siehe auch:
 

KAM